Munday steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Munday (Texas)
 Munday (West Virginia)

Inseln:
 Munday Island, Tasmanien, Australien

Personen:
 Anthony Munday (1560–1633), englischer Dramaturg und Schriftsteller
 Don Munday (1890–1950), kanadischer Forschungsreisender und Naturalist
 Jeremy Munday, britischer Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 John Mundy (zwischen 1550/54–1630), englischer Komponist und Organist der Renaissance
 Julie Munday (* 1967), englische Badmintonspielerin
 Kade Munday (* 1983), australischer Cricketspieler
 Michael Munday (* 1984), englischer Cricketspieler
 Richard Burnard Munday, britisches Fliegerass im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Monday